Braszlav (település)
 Braszlav (gróf)